АЛ, Ал или ал може да значи:

 хемијски знак за хемијски елемент алуминијум (aluminium); правилна употреба: Al
 -{ISO}- 3166 код за Албанију
 .al ccTLD за Албанију
 СМО ознака за Алжир -{AL}-

Скраћенице и слова